Bonnerot est un patronyme porté notamment par :

 Edme Bonnerot (1767-1807), homme politique français ;
 Henri Bonnerot (1838-1886), homme politique français ;
 Jean Bonnerot (1882-1964), homme de lettres français.